Die Saison 1960/61 der mexikanischen Segunda División war die elfte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Monterrey war der einzige gegenüber dem Vorjahr nicht mehr in der Liga vertretene Verein. Jedoch gab es durch Umbenennungen und Lizenzübertagungen einige neue Namen: Bereits zum Ende der letzten Saison kamen die Jabatos de Nuevo León unter die Schirmherrschaft der Universidad Autónoma de Nuevo León und spielten fortan unter dem neuen Namen UANL Tigres. Der Club Oviedo, der bereits zu Beginn der vergangenen Spielzeit nach Texcoco verzogen war, benannte sich vor der Saison 1960/61 in Club Deportivo Texcoco um und die Mannschaft von Deportivo Irapuatense spielte unter der neuen Bezeichnung Club Vasco de Quiroga. Neuzugänge waren neben dem Erstliga-Absteiger Club Deportivo Zamora die neu in die Liga aufgenommene Mannschaft des Club Campesino Cataluña sowie des nach achtjähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrenden CF Pachuca.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1960/61 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1960/61 bei RSSSF

Fußballsaison 1960/61
1960